Damien Perquis peut désigner :

 Damien Perquis (1984- ), footballeur franco-polonais évoluant au poste de défenseur ;
 Damien Perquis (1986- ), footballeur français évoluant au poste de gardien de but.